Název Srby má více obcí:

 Srby (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Srby (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice

nebo částí obcí:

 Srby (Tuchlovice) – část obce Tuchlovice v okrese Kladno

podobné odkazy:

 Srba – příjmení
 Srb (rozcestník) – více významů
 Srbsko – stát bývalé Jugoslávie
 srpy – žací nástroje